Даниил (Данила) Кашин:
 Кашин, Даниил Владимирович (более известен как Даня Кашин; род. 1996) — российский видеоблогер, рэп-исполнитель и EDM продюсер.
 Кашин, Даниил Никитич (1770—1841) — русский композитор и музыкальный педагог.